Eotriceratops xerinsularis ("primer cara con tres cuernos de isla seca") es la única especie conocida del género extinto Eotriceratops  de dinosaurio ceratopsiano ceratópsido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 67,6 millones de años durante el Maastrichtiense, en lo que hoy es Norteamérica.

Descripción
Se ha calculado que el cráneo tenía unos 3 metros de largo, con una gola corta. Esto ha llevado a estimaciones de su tamaño total de alrededor de los 12 metros, pero posteriores  trabajos más conservadores lo sitúan en el rango de los 9 metros. En 2010, Paul estimó su longitud en 8,5 metros, su peso en diez toneladas. Es muy parecido al famoso Triceratops, aunque 2 millones de años más antiguo, más primitivo y más grande.

Eotriceratops se diferencia de otros chasmosaurinídos en características únicas de los huesos del cráneo. En 2007, se establecieron varias autapomorfías, rasgos derivados únicos. El proceso de la premaxilar, que sobresale oblicuamente hacia arriba y hacia atrás en la fosa nasal ósea, no tiene un surco o depresión en su lado exterior contrario a la situación con Triceratops, este proceso es excepcionalmente amplio en vista lateral, también llega por encima del nivel del borde inferior de la fenestra interpremaxilar. Los epoccipitales del escamoso, las osificaciones de la piel que recubren y que a menudo sobresalen del borde del volante, tienen una base extremadamente alargada, y están aplanados y delgados, tocándose entre sí como con Torosaurus utahensis. Cerca del borde inferior del escamoso hay un surco o depresión claramente demarcado. En la parte frontal inferior del núcleo del cuerno nasal, un surco de vena vertical, ligeramente oblicuamente, se encuentra con el segundo surco de vena, que corre horizontalmente. El epijugal forma un cuerno yugal afilado inusualmente pronunciado. En su parte posterior superior, el epijugal lleva un proceso pronunciado, apuntando hacia atrás. Una depresión en la parte superior del epijugal forma una faceta de contacto con el yugal; una depresión en su lado interno forma una faceta separada que se pone en contacto con el cuadratojugal.

El hocico de Eotriceratops era relativamente plano y alargado. Las depresiones en los lados de los premaxilares se conectaron a través de una fenestra oval interpremaxilar. Pequeños procesos redondeados apuntados hacia arriba y hacia atrás en esta abertura, originados desde los bordes inferiores delanteros. El puntal entre esta abertura y la fosa nasal era estrecho en vista lateral y engrosado transversalmente con un borde trasero recto. Los procesos que sobresalían en las fosas nasales tenían lados exteriores huecos pero estaban mucho menos excavados y mucho más altos que con Triceratops o Torosaurus. El maxilar lleva al menos treinta y cinco alvéolos dentarios. El cuerno nasal era bajo, situado sobre la fosa nasal y ligeramente recurvado. Tenía un borde trasero estrecho y una punta aplanada transversalmente. Los cuernos sobre los ojos estaban curvados hacia adelante y se han estimado en unos 80 centímetros de largo. La base inferior de estos cuernos era estrecha y dirigida verticalmente, que en Triceratops es un rasgo juvenil. Se pueden observar tres marcas de mordedura sobre el ojo, cerca de la base del cuerno izquierdo, que se interpretaron como rastros carroñeo. El escamoso muestra al menos cinco epoccipitales. Poco se ha conservado de los huesos parietales que forman el centro del escudo del cuello.

Descubrimiento e investigación 
A principios de agosto de 1910, Barnum Brown, durante una expedición del Museo Americano de Historia Naturall, descubrió un gran esqueleto de dinosaurio en el sitio de Dry Island, en la orilla oeste del río Red Deer en el sur de Alberta, Canadá. Brown, sin embargo, descuidó este hallazgo ya que estaba más interesado en los muchos especímenes de Albertosaurus presentes en el lugar. Desconociendo la perspectiva de Brown, en 2001 un equipo del Museo de Paleontología Royal Tyrrell y el Museo de la Naturaleza de Canadá montaron una expedición a la Dry Island. El cocinero de la expedición, Glen Guthrie, por accidente redescubrió el esqueleto. Eotriceratops xerinsularis, la especie tipo y única conocida hasta ahora fue descrita en 2007 por Xiao-Chun Wu, Donald B. Brinkman, David A. Eberth y Dennis R. Braman, los fósiles fueron recobrados de la Formación Cañón Herradura.

El espécimen holotipo, RTMP 2002.57.5, se ha encontrado en una de las capas más alta de la Formación de cañón de herradura, que data de los pprincipios del Maastrichtiano, hace aproximadamente 67,6 millones de años. Consiste en un esqueleto parcial con cráneo, que carece de las mandíbulas inferiores. Contiene un cráneo parcial que incluye partes de los lados del volante, cuernos grandes sobre los ojos y un cuerno pequeño sobre la nariz, similar al Triceratops, con el que esta estrechamente relacionado . También se recuperaron al menos siete vértebras de cuello y cinco de espalda, así como varias costillas y tendones osificados. Los huesos se encontraron en gran parte desarticulados. Debido a que el espécimen fue encontrado en lutitas de cama débil , muchos de los huesos están aplastados gravemente. En 2010, Gregory S. Paul cambió el nombre de la especie a Triceratops xerinsularis, pero esto no fue seguido por otros investigadores. Posibles especímenes adicionales, que se han clasificado de diversas maneras en las especies Ojoceratops fowleri y Torosaurus utahensis , se conocen del mismo período en Nuevo México y también pueden pertenecer a Eotriceratops

Clasificación
Eotriceratops se colocó en 2007 en el Chasmosaurinae . En un análisis cladístico, se recuperó como un pariente cercano de Triceratops , Nedoceratops y Torosaurus, que son todos de los últimos depósitos de Maastrichtiense,por lo que habría sido una especie hermana de Triceratops. En vista de su mayor edad, los autores que lo describieron consideraron que era más probable que Eotriceratops fuera en realidad basal, más bajo en el árbol evolutivo que, los otros tres géneros.

Filogenia
El siguiente cladograma muestra la posición de según Sampson et al., en 2010.

Paleoecología
Los primeros veinte metros de la Formación Cañón Herradura abarcan un intervalo rico en carbón, zona del Carbón-Thompson,  unidad 5, que se ha asignado previamente al Mastrichtiano temprano. El espécimen del ceratópsido fue recogido entre las costuras del carbón y tiene una edad de 67,6-68 millones de años. Los ceratópsidos grandes, tales como Triceratops y Torosaurus, no se han descrito previamente de la Formación Cañón Herradura. Así, Eotriceratops es  más viejo que cualquier otro ceratópsido del grupo del Triceratops, y el descubrimiento de del E. xerinsularis llena un espacio bioestratigrafico entre el Mastrichtiano temprano y tardío.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Eotriceratops dentro de Ceratopinae en The Thescelsosaurus (en inglés)

Ceratopsia
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte